

Юдзики — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Юдзики — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства